Cristóbal López puede referirse a:

 Cristóbal López (1671-1730), pintor español.
 Cristóbal López (1956-), empresario argentino.
 Cristóbal López Jara (1989-), futbolista chileno.
 Cristóbal López Espinosa (1990-), futbolista chileno.